Schnittspahn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst August Schnittspahn (1795–1882), Maler 
 Georg Friedrich Schnittspahn (1810–1865), deutscher Zoologe und Botaniker
 Johann August Schnittspahn (1763–1842), Hofgärtner